Wirkungslogiken werden seit den 1970er Jahren in den Bereichen der Projektplanung, Monitoring und Evaluation genutzt.

Wirkungslogiken setzen die geplanten Wirkungsziele (Outcomes) in eine systematische Beziehung zu den eingesetzten Ressourcen (Inputs) und den erbrachten Leistungen (Outputs). Dadurch lässt sich die Funktionsweise eines Projektes anschaulich abbilden. Es gibt verschiedene Begriffe für Wirkungslogiken. Sie unterscheiden sich hinsichtlich der Methoden, Mittel und Darstellungsformen. Bekannt sind insbesondere das Logische Modell sowie die Theory of Change.

Siehe auch 
 Evaluation
 Wirkungsanalyse

Weblinks 
 Stefan Rieder: Evaluation von Wirkung in der Praxis: Chancen, Knacknüsse und einige Faustregeln, abgerufen am 21. Januar 2014
 www.wirkung-lernen.de: Die Wirkungslogik und ihre Bestandteile, abgerufen am 18. September 2017

Einzelnachweise 

Projektmanagement
Planung und Organisation
Wissenschaftstheorie
Qualitätsmanagement
Qualitätssicherung